CRRC steht für:
 China Rehabilitation Research Center, eine chinesische Rehabilitationsklinik
 Combat Rubber Raiding Craft (auch Combat Rubber Reconnaissance Craft oder Zodiac-Schlauchboot) siehe Zodiac Marine & Pool
 CRRC, Ltd., ein chinesischer Schienenfahrzeughersteller

Abkürzung